Stihl steht für:
 Stihl, auch STIHL, deutsches Familienunternehmen

Stihl ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Stihl (1896–1973), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Eva Mayr-Stihl (1935–2022), deutsche Unternehmerin
 Hans Peter Stihl (* 1932), deutscher Unternehmer
 Nikolas Stihl (* 1960), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Stihl Timbersports (internationaler Holzfällerwettbewerb)
 Stiehl (Begriffsklärung)
 Stiel (Begriffsklärung)
 Stil (Begriffsklärung)